Breakage (настоящее имя — Джеймс Бойл, ) — британский продюсер и диджей, специализирующийся на дабстепе и драм-н-бейсе. Подписан на лейбл Digital Soundboy.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы 
 Back Off (2001)
 Breakage & Threshold (2002)
 The Break Age (2002)
 Hinds Sight (2007)
 Foundation Promo EP (2010)

Синглы

Другие записи 
 2004: "Plum Fairy"
 2005: "Staggered Dub"
 2006: "Drowning / The 9th Hand"
 2006: "Blue Mountain"
 2007: "Clarendon / The Shroud"
 2008: "Cooper" (12VINYL)
 2008: "Callahan/Untitled"
 2009: "Together (Breakage|David Rodigan) / Rain"
 2009: "Futurist (Instra:mental) / Late Night"
 2011: Trance / Comatose / Aw Yea
 2011: "Panic Room / Circumference"

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Дабстеп-музыканты
Диджеи Великобритании
Музыканты в стиле драм-н-бейс
Музыкальные продюсеры Великобритании
Википедия:Биографии современников